Wasserkasten steht für:

 Spülkasten bei Toiletten, siehe Toilettenspülung #Kastenspüler (Spülkasten)
 Vorratsbehälter für Wasser bei Tender-Dampflokomotiven, siehe Tenderlokomotive #Bauweise